El topónimo Paradiñas puede referirse a:

 Prado de Paradiñas, localidad del municipio de Villafranca del Bierzo, provincia de León.
 Paradiñas (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Lamas de Moreira, municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo.
 Paradiñas (Allariz), lugar de la parroquia de Torneiros, municipio de Allariz, provincia de Orense.